Osoby:
 Erskine Caldwell – pisarz amerykański
 Gary Caldwell – szkocki piłkarz
 John Caldwell – irlandzki bokser
 Keith Caldwell – nowozelandzki pilot wojskowy
 Kimberly Caldwell – amerykańska wokalistka
 L. Scott Caldwell – amerykańska aktorka
 Mary Letitia Caldwell – amerykańska chemiczka
 Steven Caldwell – szkocki piłkarz
 Tracy Caldwell Dyson – amerykańska astronautka

Miejscowości w USA:
 Caldwell – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Caldwell – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon
 Caldwell – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Caldwell – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Caldwell – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Caldwell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Burleson
Gminy w USA:
 Caldwell (ang. Caldwell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Caldwell (ang. Caldwell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Caldwell (ang. Caldwell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Caldwell (ang. Caldwell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Caldwell (ang. Caldwell Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Caldwell (ang. Caldwell County) – w stanie Teksas
Parafie w USA:
 parafia Caldwell (ang. Caldwell Parish) – w stanie Luizjana
W Wielkiej Brytanii:
 Caldwell – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)